Port lotniczy Brest (IATA: BES, ICAO: LFRB) – port lotniczy położony 10 km od Brestu, w miejscowości Guipavas, w Bretanii, we Francji.

Statystyki

Linie lotnicze i połączenia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Informacje o lotnisku

Brest
Transport w Breście